Soul Train kan avse:
Soul Train (TV-program) – ett amerikanskt musik/artistprogram lett av Don Cornelius
Soul Train (musikgrupp) – ett svenska band där bland annat Claes Janson ingick